Clarens ist der Name folgender Orte:

 Clarens (Südafrika), in der Gemeinde Dihlabeng, Distrikt Thabo Mofutsanyane, Provinz Freistaat
 Clarens (Hautes-Pyrénées), Frankreich
 Clarens VD, Vorort von Montreux am Genfersee, Schweiz

Siehe auch:
 Clarens-Chailly-Blonay-Bahn (Compagnie du chemin de fer Clarens–Chailly–Blonay, ehemalige Schweizer Meterspurbahn)
 Baye de Clarens (Wildbach im Bezirk Riviera-Pays-d’Enhaut, Kanton Waadt, Schweiz)
 Clarensac (Gemeinde im Département Gard, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich)
 Clarentza (Glarentza, mittelalterliche griechische Stadt)
 Clarenz (Josef Clarenz, 1897–1972)
 Clarence (Begriffsklärung)